Вига:

 Вига — река на севере европейской части Российской Федерации, в Костромской области; правый приток Унжи.
 Вига — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.